Anderssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anderssjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (95,1 ha)
Anderssjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (20,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn